Jacques Huyghues des Étages (1923-2007), médecin et homme politique français, fils de Maurice des Étages ;
 Maurice Huyghues des Étages dit Maurice des Étages (1897-1953), homme politique français de la Martinique, père de Jacques.